Le sigle UPS désigne notamment :

Union 

 Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques, une association de professeurs de classes préparatoires scientifiques ;
 Union pour la Savoie, une coalition politique de droite dans le département de la Savoie, créée en 1982 ;
 Union progressiste sénégalaise, un ancien parti politique du Sénégal.

Universités 

 Université du Pacifique Sud, en Océanie
 Université Panthéon-Sorbonne
 Université Paris-Saclay
 Université Paris-Sud
 Université Paul-Sabatier de Toulouse
 Université privée de Sousse, en Tunisie

Autre (en français) 

 Unité Propre de Service, un type d'unité au sein du CNRS

Dans d'autres langues 

  qui signifie alimentation sans interruption
 United Parcel Service, une entreprise postale américaine :
 UPS Airlines, filiale de cette entreprise
 , la Spectrométrie photoélectronique UV